Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
 LdU: Landesring der Unabhängigen
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Appenzell Ausserrhoden

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Appenzell Ausserrhoden